Кірк () — прізвище, ім'я і топонім.

Прізвище 

 Алан Гудріч Кірк (; 1888—1963) — американський військово-морський діяч, адмірал ВМС США, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Джеймс Т. Кірк () — персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях».
 Марк Кірк (; 1959) — американський політик, член Республіканської партії. Сенатор США від штату Іллінойс.
 Олівер Кірк (; 1884—1958) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1904).
 Рассел Кірк (; 1918—1994) — американський політолог, історик, соціальний критик і літературознавець.
 Томас Кірк (; 1828—1898) — британсько-новозеландський ботанік.

Ім'я 
 Кірк ван Гутен () — персонаж мультиплікаційного серіалу «Сімпсони».
 Кірк Гайнріх (; 1981) — американський професійний баскетболіст.
 Кірк Гемметт (; 1962) — соло-гітарист гурту «Metallica».
 Кірк Дуглас (; 1916) — американський актор і військовий, лауреат почесного «Оскара» (1996).
 Кірк Елін (, справжнє ім'я Джон Феґґ-молодший, ; 1910—1999) — американський актор.
 Кірк Мак-Лін (; 1966) — канадський хокеїст, воротар.
 Кірк Маллер (; 1966) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Кірк Малтбі (; 1972) — колишній канадський хокеїст, крайній нападник.
 Кірк Стівенс (; 1958) — канадський професіональний гравець в снукер.

Топонім 
 Сен-Кірк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Замок Кірк (, ) — замок в Ірландії у графстві Ґолвей.